David Bohm, Brits natuurkundige

Zie ook
Böhm (doorverwijspagina)